Парчевський Альфонс Іполитович (1849—1933) — польський юрист, історик, етнограф, громадський діяч і політик. Член Державної думи.
 Парчевський Всеволод Володимирович (1914—1975) — український радянський художник.
 Еразм Парчевський (1826—1915) — польський соціальний і національний активіст в Померанії і Вармії.
 Константи Парчевський (1801—1855) — керівник Листопадового повстання у Вільнюському повіті.
 Олександр Парчевський (1884 — ? після 1914) — польсько-литовський архітектор та інженер.
 Парчевський Олександр Олександрович (1838—1895) — генерал-лейтенант, учасник Кавказьких походів і російсько-турецької війни 1877—1878 років.
 Петро Парчевський (1598 — 1658—1659) — державний та релігійний діяч, сиґнатор акту Унії Великого князівства Литовського та Шведського королівства.
 Томаш Парчевський (1880—1932) — польський філософ і діяч Лютневої революції в Росії. Цивільний губернатор Кронштадта (1917).

Див. також 
 Парчівський повіт
Польські прізвища